Abovyan (armênio : Աբովյան) é uma cidade na Armênia, na província de Kotayk. Está localizado a 15 km a nordeste de Yerevan e 36 km a sudeste da província Hrazdan. Em 2009, a população estimada da cidade era de 46.000 contra 59.000 no censo de 1989. A cidade ocupa uma área de 7,08 km ².

Com uma auto-estrada e ferrovia passando por ela, que conecta a capital com as áreas do nordeste, Abovyan é considerada uma cidade satélite de Yerevan. Portanto, Abovyan é por vezes referido como o "Portão do Norte de Yerevan".

Abovyan foi fundada em 1963 e atualmente é bastante industralizada, com importantes indústrias do meio de construção e produtos químicos.

Referências 

Cidades da Arménia